Kroyerina är ett släkte av kräftdjur. Kroyerina ingår i familjen Kroyeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Kroyerina